Chastel-Nouvel é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 31,50 km².

Demografia

Comunas de Lozère